Millbury désigne :

 Millbury (Massachusetts)
 Millbury (Ohio)

Homonymie de localités aux États-Unis